Съчеле може да се отнася за:

 град Съчеле, Румъния
 село Съчеле, жудец Кюстенджа, Румъния
 село Съчеле, жудец Кълъраш, Румъния